Wort peut faire référence à :
 Luxemburger Wort, quotidien national luxembourgeois, propriété du groupe Saint-Paul Luxembourg ;
 Moût (brasserie) (Wort en anglais), liquide à forte teneur en sucre utilisé lors de l'élaboration de la bière ou du whisky ;
 Wört, une commune de Bade-Wurtemberg en Allemagne.